El término Bernal puede referirse a:

Lugares 
 Bernal, ciudad y estación de ferrocarril en el partido de Quilmes en la Argentina.
 Bernal, pueblo del estado mexicano de Querétaro, localizado en el municipio de Ezequiel Montes.

 Peña de Bernal, el tercer monolito más grande del mundo, situado en el estado mexicano de Querétaro, México.

 Cerro del Bernal, cerro aislado que se encuentra en el municipio de González, en el estado de Tamaulipas, México.

 Cerro de Bernal o Cerro Bernal, montaña ubicada al sur del municipio de Tonalá, Chiapas, México.

Personajes

Nombre 
 Bernal Díaz del Castillo (1496-1584), conquistador español y cronista de Indias.

Apellido 
 Gael García Bernal, actor, productor y director mexicano.
 Rodrigo Bernal, botánico colombiano. 
 Jorge Bernal